East West Bank Classic 2007 в парном разряде проводился в 34-й раз. В основной сетке было 16 пар, одна из которых получили wildcard от организаторов, а ещё одна прошли через квалификацию.

Дуэт Квета Пешке / Ренне Стаббз — победитель турнира.

Прошлогодние чемпионки — Вирхиния Руано Паскуаль / Паола Суарес — не защищали свой титул.

Посев 

  Алисия Молик /  Мара Сантанджело ''(Финал)
  Квета Пешке /  Ренне Стаббз (Титул)

<li>  Ваня Кинг /  Сунь Тяньтянь (Первый раунд)
<li>  Хисела Дулко /  Мария Кириленко (Полуфинал)

Ход турнира

Ссылки 
 

East West Bank Classic 2007